Bond Island ist der Name folgender

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Bond Island (Maine), Oxford County
 Bond Island (Vermont), Addison County